Loddon kan syfta på följande:

 Loddon, Norfolk, ort i England, Storbritannien
 Loddon Shire, kommun i Victoria, Australien